Robo steht für:

 Robo Geisha (jap. ロボゲイシャ), ein japanischer Science-Fiction-Film von Noboru Iguchi aus dem Jahr 2009
 Robo Rally, ein Brettspiel für zwei bis acht Personen von Richard Garfield, Erfinder des Sammelkartenspiels Magic: The Gathering
 Robo (Einheit), ein altes spanisches Getreidemaß

Robo ist der Familienname folgender Personen:

 Asnnel Robo (* 1993), französischer American-Football-Spieler
 David Robo (* 1970), französischer Politiker